Sangiorgio ist der Familienname folgender Personen:

 Abbondio Sangiorgio (1798–1879), italienischer Bildhauer
 Giovanni Antonio Sangiorgio († 1509), italienischer Bischof und Kardinal
 Paolo Sangiorgio (1748–1816), italienischer Chemiker